Јаскукул има више значења:

 Јаскукул (Кузама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Јаскукул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јаскукул (Јаскукул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику